Turolensi – abitanti di Provincia di Teruel
Turolensi – abitanti di Teruel